

Localités 

 Polling (Mühldorf am Inn), commune allemande de Haute-Bavière
 Polling (Weilheim-Schongau), commune allemande de Haute-Bavière
 Polling im Innkreis, commune d'Autriche
 Polling in Tirol, commune d'Autriche

Patronyme 

Kim Polling (née en 1991), judokate néerlandaise

Autres 
 en anglais, le terme Polling signifie ;
 par analogie, en informatique, le polling désigne une technique consistant à interroger une succession de clients (matériels ou logiciels) pour déterminer le(s)quel(s) d'entre eux sont intéressés par un service (diffusion d'information, mises à jour, etc)

Références